BGK steht als Abkürzung für:

 Bad Godesberger Kreditbank, ehemalige deutsche Genossenschaftsbank
 Bank Gospodarstwa Krajowego, staatliche polnische Förderbank
 Baustellengemeinkosten, Kostenstelle aus der Bauwirtschaft
 Bundesgütegemeinschaft Kompost, deutscher Verein zur Gütesicherung von Kompost und Gärprodukten
 Beitragsgleitklausel, Begriff aus dem Verwaltungsrecht
 BGK Meschkow, weißrussischer Handballverein aus Brest
 Bundesgesundheitskommission, Organ der österreichischen Bundesgesundheitsagentur

BGK ist der IATA-Code für:
 Flughafen Big Creek

Abkürzung